Валентин Тихонович Блинов () — латвийский артист балета, хореограф и педагог, заслуженный артист Латвийской ССР (1963), воспитатель плеяды звёзд латвийского и советского балета, среди которых Марис Лиепа, Михаил Барышников, Александр Годунов.

Биография 
Валентин Блинов родился на Смоленщине в крестьянской семье. В 1930 году вместе с матерью Натальей Андреевной переехал в Москву, где мама нашла работу. Там у мальчика проявились способности к танцам. В 1938 году он поступил в Московское хореографическое училище (1947), учился у Б. Борисова, Н. Тарасова, Е. Сергиевской.

По распределению приехал в Ригу, в 1947—1966 годах выступал на сцене Театра оперы и балета Латвийской ССР, солист балета. Создал яркие характерные образы, исполняя партии Тибальда, Санчо Пансы и др.

Одновременно в 1948—1966 годах он стал педагогом-репетитором балетной труппы Театра оперы и балета Латвийской ССР и начал преподавать в только что созданном Рижском хореографическом училище. Среди его учеников были Улдис Жагата, Альфред Спура, Артур Экис, Марис Лиепа, Михаил Барышников, Александр Годунов, Владимир Гельван, Геннадий Горбанев, Айварс Лейманис. В училище Блинов отработал до 2002 года.

В 1955 году Блинова пригласили в качестве репетитора для созданного Ансамбля песни и пляски Государственной филармонии Латвийской ССР, чтобы подготовить программу для Декады литературы и искусства Латвийской ССР в Москве. Тогда он поставил несколько танцев, которые затем исполняли различные другие коллективы республики.

Начав с постановки балетных номеров для учеников Рижского хореографического училища, Блинов подключился к работе со многими профессиональными и любительскими коллективами. Его можно было встретить на занятиях танцевального коллектива ЛГУ, и в Доме народного творчества, где он являлся консультантом, и в Театре оперетты, где он поставил множество интересных танцев. Особенно хорошо он знал латиноамериканские танцы и свои первые хореографические миниатюры поставил именно в этом жанре.

Первой самостоятельной крупной работой Блинова стал балет «Мелодии Кубы» на музыку молодого композитора Раймонда Паулса, в котором Блинов также был автором либретто. Балет был поставлен в 1963 году и получил восторженные отзывы зрителей.

В 1965-66 годах Блинов был главным балетмейстером Государственной филармонии Латвийской ССР.

В 1967 году в сотрудничестве с композитором Адольфом Скулте Блинов поставил трехактный балет «Весенняя гроза» («Negaiss pavasarī»), в котором впервые в латвийском балете были представлены современные образы на фоне бытового и жанрового танца. Эта постановка получила признание как самая удачная трактовка современного сюжета в латвийском балете, а хореография В. Блинова проявилась широким полётом фантазии и безупречной выдумкой.

В. Блинов выступил главным руководителем Вселатвийского праздника песни и танца с собственной постановкой «Танцевальной сюиты трудовой молодёжи» (музыка Элги Игенберги, 1970) в честь выпускников профессионально-технических училищ.

Балетные партии 
«Искренность, естественность, осознание себя характеризовали такие разные, полярные образы, созданные Валентином Блиновым в балете, как Ванечка в „Докторе Айболите“, Меценат в „Симфонических танцах“, испанец в „Лебедином озере“, кубинец в „Мелодиях Кубы“, Санчо Панса в „Дон Кихоте“. Все эти образы созданы с большим темпераментом», — отмечал театральный критик Э. Тивум.
 фея Карабос, Кот в сапогах (П. Чайковский, «Спящая красавица», 1948, 1962)
 Ванечка (А.Морозов, «Доктор Айболит», 1948)
 Русский матрос (Р. Глиэр, «Красный мак», 1949)
 Петя (М.Чулаки, «Юность», 1950)
 Спиридон, Анафон (К. Корчмарёв, «Аленький цветочек», 1951)
 Санчо Панса («Дон Кихот», 1960)

Педагогическая деятельность 
Сразу по приезде в Ригу 20-летнего Валентина Блинова привлекли к преподаванию характерного танца в Рижском хореографическом училище. Среди его учеников были Улдис Жагата, Альфред Спура, Артур Экис, Марис Лиепа, Михаил Барышников, Александр Годунов, Владимир Гельван, Геннадий Горбанёв. В училище Блинов отработал с 1948 по 2002 год.

Марис Лиепа вспоминал, что Блинов, еще будучи совсем молодым, умел научить большему, чем просто движениям, па, их последовательности, осанке, манере. Он умел воспитать в учениках определенное отношение к искусству танца, вводил в танец как в составную часть Искусства, зажигал интерес к театру и музыкальной жизни, к истории танца, к танцу как профессии.

Хореограф 
Валентин Блинов ставил танцевальные номера для артистов Латвийской филармонии, профессиональных и народных танцевальных коллективов (среди них ансамбли «Лиесма», «Гатве», «Ритенитис», «Данцис», детский танцевальный коллектив «Хорошки»).

Он был балетмейстером Ансамбля песни и пляски при Латвийской госфилармонии (1954—1956), главным хореографом Филармонии (1965-66).

Руководитель и хореограф танцевального ансамбля Прибалтийского военного округа (1966—1968).

В Латвийском государственном театре оперы и балета поставил одноактный балет «Мелодии Кубы» (музыка Р. Паулса и Э. Шварца, 1963) и трехактный балет «Весенняя гроза» (музыка А.Скулте, 1967).

В. Блинов также был постановщиком танцев для оперных спектаклей «Царская невеста» (Н. А. Римский-Корсаков, режиссёр Карлис Лиепа, 1950), «Майская ночь» (Н. А. Римский-Корсаков, режиссёр Вилхелмине Волкова, 1952), «Обручение в монастыре» (С.Прокофьев, режиссёр Николай Иванович Васильев, 1960), «Опера нищих» («Nabagu opera», Маргерс Зариньш, Режиссёр Янис Зариньш,1965), «Огонь и ночь» («Uguns un nakts», Янис Мединьш, режиссёр Карлис Лиепа, 1966), «Сорочинская ярмарка» (М. П. Мусоргский, режиссёр Карлис Лиепа, 1976).

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956);
 Медаль и Почетная грамота Министерства культуры Латвийской ССР(1958);
 Медаль Министерства культуры СССР (1960);
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1963). Этого звания В. Блинов был удостоен одновременно со своими талантливыми учениками Айей Баумане и Улдисом Жагатой;
 Пожизненная стипендия Латвийского фонда культурного капитала за вклад в культуру Латвии (1999).

Литература 
 Tivums Ēriks. Ass un precīzs kā zibens // Rīgas Balss. — 1998. — 7.dec. — 14.lpp.
 Блинов Валентин. Посмотреть на «Блинчика» // Русская газета — 1998. — 3 окт. — С. 8.

Ссылки

Примечания 

Выпускники Московского хореографического училища
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Латвийская национальная опера
Преподаватели Рижского хореографического училища